Романизация, в языкознании (лингвистика):
 Романизация — передача нелатинской письменности (русской, греческой, китайской и т. д.) средствами расширенного латинского алфавита, с применением диакритических знаков и буквосочетаний. Транслитерация является одной из разновидностей романизации. То же, что и латинизация.
 Античная романизация — сближение какого-либо древнего языка (обычно кельтского) с латинским и полный переход на него.
 Новая романизация — сближение какого-либо языка с романским (испанским, французским, португальским и т. д.), а также усвоение этого языка;
 Романизация (история) — в истории периода античности в целом и Римской империи в частности — комплекс культурных, языковых и политико-административных мер, направленных на поощрение добровольной и/или насильственной ассимиляции жителей какой-либо территории, и сам процесс активного усвоениями жителей покорённых территорий романской речи (народная латынь) и романской культуры

См. также 
 Романские языки
 Романизация Италии;
 Романизация Африки;
 Романизация Галлии;
 Романизация Иберии;
 Романизация Британии;
 Романизация Дакии